Klokánek může být obecně označení nedospělého klokana. Zvláště může jít o:
 některý z rodů čeledě klokánkovití
 Klokánek (projekt FOD) – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 Klokánek (časopis) – český dětský časopis
 Klokánek (Medvídek Pú) – postava z knihy Medvídek Pú